P19 ou P.19 peut faire référence à :
 Aviamilano P.19 Scricciolo, un avion d’école Italien ;
 p19 ou Protéine Rev ;
 Tanfoglio P19, un pistolet semi-automatique italien.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres